Relação sexual
Ou ainda:
Transa (álbum)
Transa Transporte Coletivo

Desambiguação